La stazione di Chiaiano è una stazione della linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Posta nell'omonima zona, la stazione, inaugurata nel 1995, sorge su un viadotto. La stazione è sita in via Santa Maria a Cubito e risulta essere una delle più frequentate della linea grazie ai numerosi autobus provenienti dai comuni limitrofi di Marano - Calvizzano - Mugnano - Qualiano - Villaricca - Giugliano che transitano proprio davanti all'ingresso della stazione.

Servizi
La stazione dispone di:
  Biglietteria a sportello
  Biglietteria automatica
  Servizi igienici

Interscambi 
  Fermata autobus

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Le stazioni ferroviarie e metropolitane di Napoli

Stazioni della metropolitana di Napoli